Nakhon Chai Si (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Pathom, Thailanda, cu o populație de 106.840 de locuitori și o suprafață de 284,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 24 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 108 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Nakhon Pathom